Gennaro Sambiase Sanseverino –  politico italiano, sindaco di Napoli
 Michele Sambiase Sanseverino –  militare, dirigente d'azienda e politico italiano